Forselius, även skrivet Forsselius, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2012 fanns det i Sverige följande antal personer med stavningsvarianterna
 Forselius 376 
 Forsselius 14
Tillsammans blir detta 390 personer.

Personer med efternament Forselius eller Forsselius

 Bengt Gottfried Forselius (död 1688), klockare och seminarielärare
 Elisabeth Forsselius (1771–1850), operasångerska och skådespelare
 Emil Forselius (1974–2010), skådespelare
 Eric Forsselius (1850–1914), lantbrukare och politiker
 Jesper Forselius (född 1969), musiker, konstnär
 Olaus Forsselius (död cirka 1674), psalmförfattare
 Olof Forselius (1880–1955), läkare och kommunpolitiker
 Theodor Forselius (född 1995),  webbutvecklare och IT-entreprenör
 Tilda Maria Forselius (född 1952), litteraturvetare, redaktör och författare
 Victor Forselius (1838–1905), finländsk affärsman

Källor

Svenska efternamn